Чарльз В. Джулз (,  — ) — это американский астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов, который работал в обсерватории Фаунтин-Хиллс, а также в обсерватории Тенагра-II. В период 1999 по 2003 год им было обнаружено в общей сложности 468 астероидов, при этом 150 из них были обнаружены совместно с Пауло Ольворсемом. Помимо этого он является первооткрывателем двух долгопериодических комет: C/2005 N1 Джуелс-Ольворсем () и C/2002 Y1, которые были открыты в 2003 и 2006 году соответственно с использованием ПЗС-камеры.

Чарльз Джулз родился в 1944 году в Нью-Йорке, но рос в городе Цинциннати, штат Огайо, где в 1969 году закончил  по специальности психиатрия в степени магистра.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Гари Хуг
 Роберт Линдерхолм

Примечания

Ссылки 
 2003 Comet Awards Announced 
 Restore Guest Book for Dr. Charles W. Juels 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет